Indonesië
 Selomerto (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Selomerto (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java